Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2003 — турнир под эгидой ИИХФ, который проходил с 27 декабря 2002 года по 2 января 2003 года в городе Алма-Ате (Казахстан) в Группе А и с 16 по 22 декабря в городе Бледе (Словения) в Группе В.

История 
В результате изменения структуры дивизионов, было решено, что с сезона 2002/2003 в каждом дивизионе будут играть 12 команд, разделённых на две группы.

Регламент 
По итогам турнира команды, занявшие первые места в группах, получают право играть в ТОП-дивизионе 2004 года, а команды, занявшие в группах последние места, выбывают во второй дивизион 2004 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Украины вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2004 года.
  Сборная Хорватии вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2004 года.

Группа B 
  Сборная Австрии вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2004 года.
  Сборная Польши вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2004 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — десять из Европы и две — из Азии. Сборная Франции вылетела из ТОП-дивизиона 2002 года. Сборные Японии, Дании, Латвии, Хорватии перешли из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2002 года.

Группа А

Группа В

Турнир

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+6).

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Ссылки 
 Группа А. Официальные результаты и статистика. Архив iihf.com
 Группа В. Официальные результаты и статистика. Архив iihf.com
 Чемпионат мира среди молодёжных команд. Архив hokej.sfrp.cz
 Информация о турнире passionhockey.com

Хоккей
Хоккей
2002 год в хоккее
2003 год в хоккее
П
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Казахстане
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей